Annawan kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Annawan (udde),

USA 

 Annawan (ort), Illinois, Henry County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar